Монмо́р (, ) — французское имя собственное. Может означать:

Персоналия 
 Монмор, Пьер Ремон де (1678—1719) — французский математик.

Топонимы 
 Монмор — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы.
 Монмор — коммуна во Франции, департамент Од.
  — коммуна во Франции, департамент Сона-и-Луара.

Составные названия  
  — коммуна во Франции, департамент Марна.

Прочее 
  — французский за́мок XV—XVII веков, расположенный в коммуне Монмор-Люси.